Slovo želva má několik významů:

 želvy – řád plazů (širší význam)
 želva (rod) – český název několika různých rodů řádu želvy (Testudines)
 želva (formace) – specifická bojová formace vynalezená Římany
 želva (ponorka) – první doložená a funkční ponorka z roku 1776
 Želva (album) – album kapely Olympic
 Obrněný automobil vz. 23 – pancéřový automobil předválečného Československa přezdívaný Želva 

 řeka
 Želva (Širvinta) – řeka v severovýchodní Litvě v okrese Širvintos, pravý přítok řeky Širvinta
 Želva (Siesartis) – řeka v severovýchodní Litvě v okrese Ukmergė, levý přítok řeky Siesartis
 Želva (Šešuva) – řeka ve střední Litvě v okrese Jonava, pravý přítok řeky Šešuva

 město
 Želva (okres Ukmergė) – město v okrese Ukmergė, 20 km východně od Ukmergė

Externí odkazy